Baleswar (; anglisiert: Balasore) ist eine Stadt im indischen Bundesstaat Odisha mit etwa 118.000 Einwohnern (Volkszählung 2011). Sie liegt an der indischen Ostküste am Fluss Burhabalanga und ist Hauptstadt des gleichnamigen Verwaltungsdistrikts.

Geschichte 
1633 ließen sich zunächst Briten an dem Ort nieder und gründeten ihre erste Siedlung im damaligen Bengalen und einen Handelshafen, der auch französischen, niederländischen und dänischen Schiffen diente, deren Ostindien-Kompanien später dort ebenfalls Stützpunkte errichteten. Im 18. Jahrhundert war der Hafen ein wichtiger Umschlagplatz für Reis und Salz. Die dänischen und niederländischen Besitzungen wurden bis 1846 an die Briten abgetreten, nur die Franzosen blieben in Baleswar bis 1947, bis zur Aufgabe ihres Haupthandelsstützpunktes in Bengalen in Chandannagar.

Südlich von Baleswar (auf 20°59' Breite) befindet sich ein Startplatz für Höhenforschungsraketen und für militärische Raketentests. Baleswar ist seit 1979 in Betrieb (bis 2008 489 Starts), dient aber im Unterschied zu jenem im Satish Dhawan Space Centre nicht dem Start von Satelliten, weil die freie Wasserfläche nach Osten (Bangladesch) nicht ausreicht.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Odisha
Municipality in Odisha